

България в квалификациите

Резултати 

1958
Световно първенство по футбол 1958